Семён Иванович Ванюков (24 мая 1917 года, село Малый Сундырь, Горномарийский район, Марий Эл — 10 июня 2006, Бишкек, Киргизия) — командир самолёта Ан-2 Киргизского управления гражданской авиации Министерства гражданской авиации СССР, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился 24 мая 1917 года в селе Малый Сундырь ныне Горномарийского района Марий Эл. Трудился техником-землеустроителем. С 1936 года изучал лётное дело в авиаклубе в Козьмодемьянске. С 1937 года проживал в Йошкар-Оле, где продолжил заниматься в местном аэроклубе. В 1939 году окончил Ульяновскую лётную школу, после чего трудился лётчиком-инструктором в лётной школе имени Наты Бабушкиной в Йошкар-Оле.

Участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1941 года в составе 710-го ночного бомбардировочного авиационного полка Северо-Западного фронта. В 1942 году вступил в ВКП(б). До мая 1945 года совершил 540 боевых вылета. Демобилизовался в звании старшего лейтенанта.

С 1946 года трудился лётчиком, командиром командир самолёта Ан-2 Киргизского управления гражданской авиации в городе Фрунзе. Экипаж под командованием Семёна Ванюкова досрочно выполнил задания Восьмой пятилетки по перевозке пассажиров. 15 июня 1971 года неопубликованным Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана по перевозке пассажиров воздушным транспортом, применению авиации в народном хозяйстве страны и освоении новой авиационной техники» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1989 году вышел на пенсию. Проживал в Бишкеке, где скончался в 2006 году.

Награды 
Герой Социалистического Труда (1971)
Орден Ленина (1971)
 Орден Красной Звезды (№ 40000; 15.05.1942)
 Орден Красного Знамени (№ 44312; 23.02.1943)
 Орден Отечественной войны II степени (№ 75222; 1.05.1944)
Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 Медаль «За оборону Москвы» (1.05.1944)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Почётная грамота Президиума Верховного Совета Киргизской ССР (трижды)
Почётная грамота Президиума Верховного Совета Узбекской ССР (дважды)

Примечания

Литература 
 Они защищали Родину. Вспомним их поимённо: г. Козьмодемьянск. — Чебоксары, 2005. — 131 с.
 Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Башкы редактор Б. О. Орузбаев. — Фрунзе: Кыргыз Совет Энциклопедиясынын башкы редакциясы, 1977. Том 2. В — Иридий. −672 б.

Ссылки 
 
 Ванюков Семён Иванович // Муниципальное учреждение «Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс»